Bank of America Plaza est le nom de plusieurs gratte-ciel :

 Bank of America Plaza (Atlanta).
 Bank of America Plaza (Charlotte).
 Bank of America Plaza (Dallas).
 Bank of America Plaza (St. Louis).
 Bank of America Plaza (Tampa).
 Bank of America Plaza (Los Angeles).
 Bank of America Plaza (Fort Lauderdale).